Руайер-де-Вассивьер:

 Руайер-де-Вассивьер — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен.
 Руайер-де-Вассивьер — кантон во Франции, находится в регионе Лимузен.